Tantaloxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Tantal und Sauerstoff:

 Tantal(II)-oxid, TaO
 Tantal(IV)-oxid, TaO2
 Tantal(V)-oxid, Ta2O5